Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2018/19 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2018/19 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht beschränkt. Während bei The Smashing Pawns Bieles 19 Spieler mindestens eine Partie spielten, kamen die erste Mannschaft von Le Cavalier Differdange sowie Luxembourg 1915 mit je 15 eingesetzten Spielern aus. Insgesamt kamen 130 Spieler zum Einsatz, von denen 11 keinen Wettkampf versäumten.
Punktbeste Spieler waren Michael Wiedenkeller und Claude Wagener (beide Echternach) mit je 8,5 Punkten aus 10 Partien, je 8 Punkte aus 10 Partien erreichten ihre Mannschaftskollegen Robert Philipowski und Serge Brittner. Mit Gennadij Ginsburg, Slim Belkhodja, Michael Hammes, Danijel Gibicar, Gerd Gnichtel (alle Echternach), Andy Marechal, Jean Herman (beide Bonnevoie), Laurent Kirsch, Johannes Feldmann, Jean-Claude Kuffer (alle Differdange), Dirk Koch (Dudelange), Philippe Linster, Fiona Steil-Antoni (beide Bieles), Emmanuel Reinhart, Liana Aghabekjan und Umberto Cerasi (alle Schëffleng) erreichten 16 Spieler 100 %, von diesen spielte Hammes drei Partien, Gibicar, Gnichtel, Marechal, Herman und Linster je zwei, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2018); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2018); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2018; ALG = Algerien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, DEN = Dänemark, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, ISL = Island, ITA = Italien, LUX = Luxemburg, ROU = Rumänien, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

De Sprénger Echternach

Gambit Bonnevoie

Le Cavalier Differdange I. Mannschaft

Cercle d'échecs Dudelange

The Smashing Pawns Bieles

Luxembourg 1915

Le Cavalier Differdange II. Mannschaft

Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Der Wettkampf zwischen Le Cavalier Differdanges II. Mannschaft und Gambit Bonnevoie endete 17:14 für Bonnevoie, wurde aber 14:7 für Differdange gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlichen Ergebnisse berücksichtigt.
 Vier Spieler von Le Cavalier Differdange kamen sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Ihre Ergebnisse werden getrennt für beide Mannschaften gelistet.

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Luxemburgischen Schachverband (französisch)

Einzelnachweise 

Schach (Luxemburg)
Schach 2018
Schach 2019
Wikipedia:Liste